Die Liste von Synagogen in der Slowakei enthält ehemalige und bestehende Synagogen in der Slowakei, die zumindest als Gebäude noch vorhanden sind. Bei dem Erbauungsjahr ist das Jahr der Fertigstellung angegeben; bei den kursiv dargestellten Jahreszahlen handelt es sich um ungefähre Werte.

Für die abgerissenen Synagogen siehe die Liste zerstörter Synagogen in der Slowakei.

Navigation: B H K L M N P
R S T V Z

Weblinks 
 Alte Postkarten und Bilder slowakischer Synagogen – judaica.cz
 Historic Synagogues of Europe, Datenbank zu 3.320 bestehenden und historischen Synagogen in Europa, mit interaktiver Karte

Literatur 
 Maroš Borský: Synagogue Architecture in Slovakia Towards Creating a Memorial Landscape of Lost Community. Dissertation an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg 2005, .

 
Slowakei|